Der DS 4S ist ein Personenkraftwagen der Kompaktklasse der zu PSA gehörigen französischen Marke DS Automobiles, der nur auf dem chinesischen Markt angeboten wurde. Der Öffentlichkeit präsentiert wurde das Fahrzeug im November 2015 auf der Guangzhou Auto Show. Produziert wurde der Fünftürer parallel zu DS5, DS 5LS und DS 6 im Citroën-Werk in Shenzhen.

Der DS 4S basiert nicht auf dem DS4, sondern auf dem Peugeot 308 II. Wie dieser steht das Fahrzeug auf der EMP2-Plattform.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website (chinesisch)

Kombilimousine